Баккан:

 Баккан (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Баккан (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Баккан